NGC 4326 (другие обозначения — UGC 7454, MCG 1-32-33, ZWG 42.64, VCC 623, NPM1G +06.0336, PGC 40192) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4326
Дева (созвездие)